Косько́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Тихвинского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Коськово.

С 1 января 2006 года главой поселения являлась Жукова Любовь Владимировна, главой администрации — Захарихина Людмила Михайловна, с 25 сентября 2014 года главой поселения является Тиханов Юрий Александрович, главой администрации — Степанов Михаил Александрович.

Географическое положение 
Общая площадь — 652 км².

Расположено в северо-западной части Тихвинского района
 Граничит:
 на севере и западе — с Волховским районом
 на востоке — с Ганьковским сельским поселением
 на юге — с Горским сельским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Паша — Часовенское — Кайвакса)
  (Коськово — Исаково)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 50 км.

По территории поселения протекают реки Паша, Шижня.

История 
В начале 1920-х годов в составе Прогальской волости Тихвинского уезда Череповецкой губернии был образован Шиженский сельсовет с центром в деревне Исаково.

В августе 1927 года Шиженский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Тихвинского района Ленинградской области.

В ноябре 1928 года в состав Шиженского сельсовета вошёл Ладвушский сельсовет.

По состоянию на 1990 год центр Шиженского сельсовета был перенесён в деревню Коськово.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Шиженский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Шиженскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 52-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Коськовское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Шиженской волости.

Население

Состав сельского поселения 

Все населённые пункты расположены на берегах рек Паша и Шижня.

Примечания

Ссылки 
 Коськовское сельское поселение, официальный сайт

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Тихвинского района